Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 18 лет) в Дивизионе «В» проходил в македонском Струмице. Победитель и финалист турнира, сборная Белоруссии и Англии соответственно, получили право в следующем году выступить в Дивизионе «А» чемпионата Европы.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Турнир за 9 — 18-е места 
Учитываются результаты встреч команд на первом этапе в своих группах (отмечены пунктиром)

Группа G

Группа Н

Стыковые матчи

Второй этап 
Учитываются результаты встреч команд на первом этапе в своих группах (отмечены пунктиром)

Группа Е

Группа F

Плей-офф

Игры за 5-8-е места

Финальные игры

Финал

Итоговое положение 
 1.  Белоруссия — попадание в «Дивизион А»
 2.  Англия — попадание в «Дивизион А»
 3.  Португалия
 4.  Венгрия
 5.  Болгария
 6.  Дания
 7.  Литва
 8.  Германия
 9.  Латвия
 10.  Австрия
 11.  Финляндия
 12.  Украина
 13.  Израиль
 14.  Черногория
 15.  Македония
 16.  Норвегия
 17.  Швейцария
 18.  Шотландия

Ссылки 
Официальный сайт ФИБА-Европа

2012
2012 год в баскетболе